Ascobolus — рід грибів родини Ascobolaceae. Назва вперше опублікована 1796 року.

Класифікація 
До роду Ascobolus відносять 240 видів:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1796. Observationes mycologicae. 1:1-116 - P.35

Роди грибів
Аскоболові